Folkestone and Hythe peut désigner :

 Folkestone and Hythe (circonscription britannique) - une circonscription électorale anglaise située dans le Kent ;
 Folkestone and Hythe (district) - un district du Kent, en Angleterre ;